FBF steht für:
 Fédération Bancaire Française, französischer Bankenverband
 Fédération Béninoise de Football, der Fußballverband von Benin
 Federación Boliviana de Fútbol, der Fußballverband von Bolivien
 Fédération Burkinabè de Football, der Fußballverband von Burkina Faso
 Feuerwehr-Bedienfeld
 Flogbóltssamband Føroya, der färöische Volleyballverband
 Fredrika-Bremer-Förbundet, ein traditionsreicher Frauenverein in Schweden
 Flugbetriebsflächen
 Fine Air (ICAO-Code), US-amerikanische Frachtfluggesellschaft

Fbf steht für:
 Frachtenbahnhof

FBF